Welburn (Amotherby) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Welburn (Kirkbymoorside) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)